Leskhoz (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Leskhoz (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia